Menschwerdung bezeichnet:
 die Hervorgehen der biologischen Art Homo sapiens aus fossil überlieferten Vorfahren, siehe Stammesgeschichte des Menschen
 die Ausbildung der körperlichen und geistigen Merkmale des Menschen im Verlauf der Stammesgeschichte, siehe Hominisation
 die Entwicklung des Menschen während der Schwangerschaft, siehe Ontogenese, Embryogenese (Mensch), Fetogenese und Beginn des Menschseins
 im Christentum die Menschwerdung Gottes

sowie im weitesten Sinne
 die Aufnahme in den Kreis der vollberechtigten Standes- oder Altersmitglieder einer Gruppe, siehe Initiation
 im Buddhismus und Hinduismus die Wiedergeburt des Menschen, siehe Reinkarnation

Siehe auch:

 Embryo#Rechtliche Bedeutung des Embryos